Szczebra – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka
 Szczebra – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka